Далматовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Далматовская волость — в составе Пронского уезда Рязанской губернии.
 Далматовская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.